Gingrich:
 Andre Gingrich
 Newton ”Newt” (Leroy) Gingrich

Efternamn